улица Кондратенко:
 улица Кондратенко — одно из названий (в 1905—1920 годах) улицы Бунина в Одессе
 улица Кондратенко — улица в Санкт-Петербурге
 улица Кондратенко — улица в Краснодаре